

Лунданка — річка в Кіровській області, ліва притока Лузи
 Лунданка — селище, Підосиновський район, Кіровська область